«Мой двор: Спортивные частушки»  — дебютный студийный альбом белорусского рэп-исполнителя Серёги, выпущенный в 2004 году на территории России.

Песня с альбома «Чёрный бумер» стала российским хитом, попав в ротацию на «Динамит FM», «Русское радио», «Радио Попса», а также став лидером в чартах MTV и Муз-ТВ. В 2005 году песня получила премию RMA в номинации «Лучший рингтон».

Список композиций 
 Говорила мама вечером сыночку
 Кукла Feat Макс Лоренс
 Рыжий
 Песенка о слесаре шестого разряда
 Гимн болельщиков Ф.К Спартак
 Сука иуда
 Выходила Маня замуж
 А на танцполе нету свободных мест или заколебал
 Чёрный бумер
 Дети Москвы
 Голуби Feat Сацура
 Загубили Лялю

Коммерческий успех 
Альбом «Мой двор: спортивные частушки», выпущенный в 2004 году, разошёлся в России внушительным тиражом. На 2006 год было продано более 2 миллионов копий.

Рецензии 
 — пишет Тёмный на сайте RapArtAge

Видео 
На композиции с альбома было снято 4 видеоклипа:
 Чёрный бумер.
 Загубили Лялю
 Песенка о слесаре шестого разряда
 Кукла

Примечания 

Альбомы 2004 года
Альбомы Серёги
Альбомы KingRing
Альбомы лейбла «Мегалайнер Рекордз»